Ernst Mantel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Mantel (Jurist) (1897–1971), deutscher Richter
 Ernst Mantel (* 1956), Mitglied des schwäbischen Künstlerduos Ernst und Heinrich